Raška (szerb. Рашка) történeti régió
 Raška (szerb. Рашка) város, Szerbia
 Kisráska (szk. Malé Raškovce), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
 Nagyráska (szk. Veľké Raškovce), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás

Kapcsolódó szócikkek 
 Jiří Raška cseh olimpikon, síugró